Хулимес има више значења:

 Општина Хулимес (Чивава), општина у савезној држави Чивава у Мексику
 Хулимес (Хулимес, Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику